Here Comes Sickness: The Best of the BBC Recordings — третий сборник песен американской гранж-группы Mudhoney, вышедший 26 сентября 2000 года на лейбле Sub Pop.

Список композиций 
 "Here Comes Sickness" - 3:31
 "If I Think" - 3:30
 "By Her Own Hand" - 3:15
 "You Make Me Die" - 1:33
 "Judgement, Rage, Retribution and Thyme" - 2:25
 "Dissolve" - 3:00
 "Poisoned Water" - 2:11
 "Editions of You" - 2:38
 "Suck You Dry" - 2:27
 "You Got It (Keep It Out of My Face)" - 2:26
 "What Moves the Heart?" - 3:08
 "In My Finest Suit" - 4:46
 "Judgement, Rage, Retribution and Thyme" - 2:19
 "This Gift" - 3:02
 "Into The Drink" - 3:44
 "Touch Me I'm Sick" - 2:40
 "Fuzzgun" - 1:54
 "Poisoned Water" - 2:06
 "When Tomorrow Hits" - 3:25
 "1995" - 4:55
 "Hate the Police" - 2:10

Альбомы Mudhoney
Альбомы 2000 года